Mentasti puede hacer referencia a:

Ángel Mentasti, empresario cinematográfico ítaloargentino.
Atilio Mentasti; productor cinematográfico argentino, hijo del primero.